Romániai települések
Valea Poienii (magyarul Bureaka), Beszterce-Naszód megye
Valea Poienii, Fehér megye (Bucsony község)
Valea Poienii, Fehér megye (Remete község)
Valea Poienii, Gorj megye
Valea Poienii (magyarul Füzesdbogara), Hunyad megye
Valea Poienii, Prahova megye

Romániai vízfolyások
Valea Poienii, Argeș megye
Valea Poienii, Bihar megye
Valea Poienii, Brassó megye
Valea Poienii, Fehér megye
Valea Poienii, Máramaros megye
Valea Poienii, Prahova megye